Saint-Exupéry puede referirse a: 

 Antoine de Saint-Exupéry, escritor.
 Saint-Exupéry, comuna francesa situada en Gironda.
 Aeropuerto de Lyon Saint-Exupéry.